Gagos peut désigner :
au Portugal :
Gagos, paroisse civile de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Gagos, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre.

pt:Gagos